ТМЛ — многозначная аббревиатура:
 ТМЛ — твердомер маятниковый для лакокрасочных покрытий
 ТМЛ — «Торонто Мейпл Лифс», клуб

См. также 
 ТМЛ-Пресс — ТМЛ-Пресс, издательство, Томск
 ХТМЛ — язык разметки гипертекста язык разметки гипертекстов (HTML)
  — аббревиатура латиницей